Federico Sirianni – musicista italiano
 Giuseppe Sirianni – ammiraglio italiano
 Joseph Sirianni – tennista australiano
 Robert Sirianni – hockeista su ghiaccio canadese 
 Vittorio Sirianni – giornalista sportivo italiano